Гіве́льд, Ґівельд () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Нор. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 250 км на північ від Парижа, 60 км на північний захід від Лілля.

Історія 

1 січня 2016 року до Гівельд приєднали колишній муніципалітет Ле-Моер.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1179 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 3171,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Сайт мерії муніципалітету Гівельд 
 Офіційний сайт
 Гівельд на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Гівельд на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Нор

Примітки 

Муніципалітети департаменту Нор